Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi  400 méteres gyorsúszás selejtezőit szeptember 6-án, a döntőt szeptember 7-én rendezték. A versenyszámban 19-en indultak. A győztes a svéd Gunnar Larsson lett világcsúccsal.

A magyar színeket Hargitay András és Borlói Mátyás képviselték, akik a 10. és a 17. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság